A Marinha Real Britânica já teve dez navios chamados HMS Conqueror:

 , um brulote capturado dos franceses e que serviu de 1745 a 1748.
 , um navio de linha de terceira classe que serviu de 1758 a 1760.
 , um navio de linha de terceira classe que serviu de 1773 a 1794.
 , um navio de linha de terceira classe que serviu de 1801 a 1822.
 , um navio de linha de primeira classe que serviu de 1855 a 1861.
 HMS Conqueror (1862), um navio de linha de primeira classe da Classe Caledonia que serviu de 1833 a 1866. Originalmente nomeado HMS Waterloo, renomeado Conqueror em 1862 e depois HMS Warspite em 1877.
 , um navio blindado da Classe Conqueror que serviu de 1886 a 1907.
 , um couraçado da Classe Orion que serviu de 1911 a 1922.
 HMS Conqueror, um couraçado da Classe Lion cancelado em 1942.
 , um submarino da Classe Churchill que serviu de 1970 a 1991.